Termenul „Ruby” se poate referi la:

Ruby este un limbaj de programare

Denumiri geografice
 Ruby, Alaska
 Ruby, Arizona
 Ruby Mountain,un vulcan in British Columbia, Canada
 Ruby Mountains, un lanț muntos in Nevada
 Ruby Dome, cel mai înalt pisc din Ruby Mountains
 Ruby Valley, Nevada
 Ruby Ridge, Idaho, locul unei bătălii
 Ruby Canyon, în Colorado-Utah 
 Ruby Falls, cascadă în Lookout Mountain, Tennessee
 Ruby Beach, Washington

Persoane
Ruby Dandridge, actriță
Ruby (actriță porno)
Ruby Goldstein (1907-1984), boxer
Jack Ruby (1911–1967), asasinul lui Lee Harvey Oswald
Ruby, numele de scenă al cântăreței Ana Claudia Grigore

Vezi și
Rubí, oraș în Spania